Себастьян Лабуз (, родился 12 февраля 1978 в Новы-Тарге) — польский хоккеист, защитник ХК «ММКС-Подхале» (фарм-клуба хоккейной команды «Подхале»). Ранее играл за сборную Польши на трёх чемпионатах мира, в том числе и в высшем дивизионе в 2002 году.

Достижения

Клубные 
  Чемпион Польши: 2003 (Уния), 2007, 2010 (Подхале)
  Чемпион Интерлиги: 2004 (Подхале)
  Победитель Кубка Польши: 2003 (Уния), 2004, 2005 (Подхале)
  Бронзовый призёр чемпионата Польши: 2015 (Подхале)

В сборной 
 Победитель первого дивизиона чемпионата мира 2001 года

Хоккеисты Польши
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Подхале»
Игроки ХК «Катовице»
Игроки ХК «Варшава»
Игроки ХК «Сосновец»
Игроки ХК «Уния»
Игроки сборной Польши по хоккею с шайбой